«Флаги наших отцов» () — фильм режиссёра Клинта Иствуда. Является составной частью дилогии, рассказывающей о сражениях за остров Иводзима во время Второй мировой войны. Фильм «Флаги наших отцов» показывает события глазами американских солдат, а фильм «Письма с Иводзимы» — с точки зрения японских.

Бои на Иводзиме были самыми кровопролитными из всех сухопутных боёв на островах Тихого океана. Маленький остров, менее 9 км длиной и менее 5 км шириной, штурмовали 70 тыс. американских солдат и офицеров при поддержке 220 тыс. моряков. Японский гарнизон острова насчитывал 20 тыс. человек. Несмотря на серьёзное превосходство, американцы смогли взять остров под свой контроль лишь спустя месяц после высадки. Атака острова Иводзима стала одной из последних десантных операций Второй мировой войны.

Сюжет 
Шесть американских пехотинцев во время битвы за остров Иводзиму водрузили флаг на вершине самой высокой точки острова — горе Сурибати. Фотоснимок, запечатлевший момент поднятия флага, превратил обычных ребят в героев. Их отзывают в Америку, где политики стараются на волне популярности парней получить от американского населения дополнительные средства на ведение войны. В фильме чередуются две основные сюжетные линии. Первая отражает воспоминания о реальных страшных событиях взятия острова. Вторая — шумная поездка по стране молодых солдат, ставших живой частью героического мифа и агитирующих за вложение средств на военный заём.

В ролях

Награды и номинации 
Премия «Оскар» (2007)
 Номинация на приз «Оскар» в категории «Лучший монтаж звука»
 Номинация на приз «Оскар» в категории «Лучшая работа со звуком»

Премия «Золотой глобус» (2007)
 Номинация на приз «Золотой глобус» в категории «Лучший режиссёр» (Клинт Иствуд)

Премия Общества создателей спецэффектов (2007)
 Приз «ОСС» в категории «Выдающиеся спецэффекты второго плана»

Премия Гильдии кинохудожников (2007)
 Номинация на приз «Великолепный уровень художественного дизайна»

Премия Японской киноакадемии (2007)
 Приз «Премия Японской Киноакадемии» в категории «Лучший иностранный фильм»

Премия «Голубая лента» (2007)
 Приз «Голубая лента» в категории «Лучший иностранный фильм»

Премия Ассоциации кинокритиков телевидения и радио (2007)
 Номинация на приз «АКТР» в категории «Лучший актёр второго плана» (Adam Beach)

Кинопремия «Хочи» (2006)
 Приз "Кинопремия «Хочи» в категории «Лучший иностранный фильм»

Премия «Кинема Джанпо», Япония (2007)
 Приз "Премия «Кинема Джанпо» в категории «Лучший иностранный фильм»
 Приз "Премия «Кинема Джанпо» в категории «Лучший режиссёр иностранного фильма»
 Номинация на приз «Премия зрительского жюри» в категории «Лучший иностранный фильм» (Клинт Иствуд)

Премия Общества кинозвукорежиссёров, США (2007)
 Номинация на приз «ОКЗ» в категории «Выдающиеся достижения в работе со звуком»

Премия звукорежиссёров, США (2007)
 Номинация на приз «Золотая лента» в категории «Лучший монтаж звука — звуковые эффекты»
 Номинация на приз «Золотая лента» в категории «Лучший монтаж звука — диалоги»

Международный кинофестиваль в Палм-Спрингс, США (2007)
 Приз «Восходящая звезда» в категории «Актёр» (Adam Beach)

Премия «Спутник» (2007)
 Приз «Спутник» в категории «Лучший режиссёр»
 Приз «Спутник» в категории «Лучший художественный дизайн»
 Приз «Спутник» в категории «Лучшая операторская работа»
 Номинация на приз «Спутник» в категории «Лучший фильм, Драма»
 Номинация на приз «Спутник» в категории «Лучший адаптированный сценарий»
 Номинация на приз «Спутник» в категории «Лучшие спецэффекты»
 Номинация на приз «Спутник» в категории «Лучшая музыка»
 Номинация на приз «Спутник» в категории «Лучший звук»
 Номинация на приз «Спутник» в категории «Лучший актёр второго плана» (Adam Beach)
 Номинация на приз «Спутник» в категории «Лучший монтаж»
Берлинское биеннале.

Примечания 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 2006 года
Фильмы Клинта Иствуда
Военные драмы
Фильмы-драмы США
Фильмы о Второй мировой войне
Фильмы Amblin Entertainment
Фильмы Paramount Pictures
Фильмы DreamWorks Pictures
Фильмы Warner Bros.
Американские фильмы о Второй мировой войне